Дробина — одно зерно дроби;
 Дробина в пивоварении — нерастворимые остатки ячменя, получаемые в процессе фильтрации затора.